Rota 66 - série exibida originalmente na década de 60
 Route 66 (série de 1993) - sequencia da série da década de 60, cancelada após 4 episódios
 Roadhouse 66 - produção de 1984, estrelada por Willem Dafoe e Judge Reinhold
 Route 66 (filme) - produção de 1998 dirigida por Steve Austin
 "Route 66" (canção),  canção popular estadunidense
 U.S. Route 66, antiga rodovia U.S. Highway System (EUA)
 Rota 66 (livro), do jornalista brasileiro Caco Barcellos
 Caso da Rota 66, ocorrência policial ocorrida em 1975

Desambiguação